Slaviànskoie (Djankoi), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Slaviànskoie (Razdólnoie), localitat de la República de Crimea, a Rússia